Список переименованных населённых пунктов Калининградской области содержит города и посёлки городского типа, сменившие название. Более мелкие населённые пункты не приведены.

Некоторые современные русские названия были даны в честь героев Великой Отечественной войны, погибших при освобождении Восточной Пруссии от нацистов: генерал-майора Гурьева, генерала Черняховского, полковника Нестерова, подполковника Мамонова, капитана Гусева, лейтенанта Ладушкина.

Есть названия с упоминанием значимых в СССР на момент переименования личностей: Кутузово, Лермонтово, Марксово, Нахимово, Некрасово, Пушкино, Разино, Толстово, Тургенево, Чапаево, Чернышевское, Чехово, Чкалово, Шолохово.

В многих названиях присутствуют растения с окончанием -овка, -ово или -ино: Березовка, Вишневка, Дубровка, Кленовое, Липовка, Ольховка, Рябиновка, Сосновка, Яблоновка, Липово, Орехово, Ракитино, Черемухино.

Часть названий хранят память тех мест, откуда прибыли поселенцы: Ижевское, Калужское, Костромино, Московское, Саранское, Тамбовское.

Г 
 Гумбиннен → Гусев (1946)

Д 
 Даркемен → Ангерапп (1938) → Озёрск (1945)

З 
 Зугубри → Тапиов (1450) → Тапиау → Гвардейск (1946)

И 
 Инстербург → Черняховск (1946)

К 
 Кранц → Зеленоградск (1945)

Л 
 Лабиау (1258) → Полесск (1946)
 Лаздинай (1576) → Лазденен (1734) → Хазельберг (1938) → Краснознаменск (1946)
 Ландесхут (1221) → Рагнит (1722) → Неман (1946)
 Людвигсорт → Ладушкин (1946)

Н 
 Нойкурен → Пионерский (1946)
 Нойхаузен (1262) → Гурьевск (1946)

П 
 Пиллау (1626) → Балтийск (1946)
 Прейсиш-Эйлау (1585) → Багратионовск (1946)

Р 
 Раушен → Светлогорск (1946)

Т 
 Твангсте → Кёнигсберг (1255) → Калининград (1946)
 Тильзит (1288) → Советск (1946)

Ф 
 Фишхаузен → Приморск (1946)
 Фридланд → Правдинск (1946)

Х 
 Хайлигенбайль → Мамоново (1946)
 Хайнрихсвальде → Славск (1946)

Ц 
 Циммербуде → Светлый (1947)

Ш 
 Шталлупёнен (1539) → Эбенроде (1938) → Нестеров (1946)

Источник

Ссылки 
 ГУБИН А. Б. ТОПОНИМИЯ КАЛИНИНГРАДА.
 Топонимика Калининградской области

История Калининградской области
Калининградская область